Opstand, het in verzet komen tegen een autoriteit
 Opstand (begroeiing), in de bosbouw het geheel van bomen of struiken dat zich onderscheidt van andere aangrenzende begroeiingen
 Opstand (BLØF), een nummer van de Nederlandse band BLØF uit 2004
 Opstand (Veronica Roth), een sciencefictionroman uit 2012